Miejscowości w USA:
 Onekama – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Manistee
Gminy w USA:
 Onekama (ang. Onekama Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Manistee